

В 2011 году сборная России принимала участие в отборочном турнире чемпионата Европы.

Турнирная таблица на начало года

Матчи

Товарищеский матч

Отборочная стадия XIV чемпионата Европы. Матч группы B

Таблица после тура

Товарищеский матч, посвящённый победе заявок России и Катара на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Отборочная стадия XIV чемпионата Европы. Матч группы B

Таблица после тура

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочная стадия XIV чемпионата Европы. Матч группы B

Таблица после тура

Отборочная стадия XIV чемпионата Европы. Матч группы B

Таблица после тура

Отборочная стадия XIV чемпионата Европы. Матч группы B

Таблица после тура

Отборочная стадия XIV чемпионата Европы. Матч группы B

Итоговая таблица

Товарищеский матч

Примечания

Ссылки 
 Сборная России' 2011 на сайте rusteam.permian.ru
 Все сборные России по футболу в 2011 году на сайте russia-matches.ucoz.ru

2011 год в футболе
2011